Quality Hotel Konserthuset är ett hotell beläget i Malmö. Vid hotellet finns Malmö konserthus.

Externa länkar 

hotellets webbplats

Skyskrapor i Malmö
Hotell i Malmö